Сен-Шамон:
 Сен-Шамон — город и муниципалитет во Франции, в регионе Рона-Альпы, департамент Луара.
 Сен-Шамон — французский танк времён Первой мировой войны.